Il doppio  del Tashkent Challenger 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2011.

Ross Hutchins e Jamie Murray erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Harri Heliövaara e Denys Molčanov hanno battuto in finale John Paul Fruttero e Raven Klaasen 7–6(7–5), 7–6(7–3) in the final.

Teste di serie

  Michail Elgin /  Tejmuraz Gabašvili (quarti di finale)
  Rik De Voest /  Treat Conrad Huey (primo turno, ritiro)

  John Paul Fruttero /  Raven Klaasen (finale)
  Harri Heliövaara /  Denys Molčanov (campioni)

Tabellone

Note 
 

Tashkent Challenger 2011